

Carriera

Club
Cresciuto nel settore giovanile del , debutta il 21 settembre 2013 disputando l'incontro di seconda divisione del campionato georgiano perso 1-0 contro lo .

Nazionale
Il 2 giugno 2021 debutta con la nazionale georgiana in occasione dell'amichevole vinta 2-1 contro la .

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale georgiana